Тельманский сельский округ — административно-территориальное образование в Денисовском районе Костанайской области.

История 
Дата образования округа:15 июля 1994 года. Ранее во времена СССР на данной территории существовало советское хозяйство имени Эрнеста Тельмана, в связи с чем округ получил своё нынешнее название.

Население 
Численность населения округа по состоянию на 01.01.2020 г. включает 1425 человек.

Административное устройство 
Аким Тельманского сельского округа – Досмухамедов Смагул Ильич. 

 село Антоновка (Костанайская область)
 село Алчановка
село Чебендовка

Примечания 

Сельские округа Денисовского района